Charles Hingray (1796-1870), homme politique français, député des Vosges.
 Jean Hingray (né en 1986), homme politique français, maire de Remiremont, puis sénateur des Vosges.